Sawjalowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Sawjalowo (Region Altai), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Sawjalowo (Nowosibirsk, Iskitimski), in der Oblast Nowosibirsk, Iskitimski rajon
 Sawjalowo (Nowosibirsk, Togutschinski), in der Oblast Nowosibirsk, Togutschinski rajon
 Sawjalowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Sawjalowo (Perm), in der Region Perm
 Sawjalowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Sawjalowo (Udmurtien), in der Republik Udmurtien, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons